Une année commune commençant un jeudi est une année de 365 jours dont le  et le 31 décembre tombent un jeudi, comme :
 2015, la dernière ;
 2026, la prochaine.

On lui affecte la lettre dominicale D. Elle comporte 53 semaines.

Calendrier annuel correspondant

Autres années communes commençant un jeudi 
  :
  : 1705 • 1711 • 1722 • 1733 • 1739 • 1750 • 1761 • 1767 • 1778 • 1789 • 1795
  : 1801 • 1807 • 1818 • 1829 • 1835 • 1846 • 1857 • 1863 • 1874 • 1885 • 1891
  : 1903 • 1914 • 1925 • 1931 • 1942 • 1953 • 1959 • 1970 • 1981 • 1987 • 1998

  :
  : 2009 • 2015 • 2026 • 2037 • 2043 • 2054 • 2065 • 2071 • 2082 • 2093 • 2099
  : 2105 • 2111 • 2122 • 2133 • 2139 • 2150 • 2161 • 2167 • 2178 • 2189 • 2195
  : 2201 • 2207 • 2218 • 2229 • 2235 • 2246 • 2257 • 2263 • 2274 • 2285 • 2291
  : 2303 • 2314 • 2325 • 2331 • 2342 • 2353 • 2359 • 2370 • 2381 • 2387 • 2398

Voir aussi 

Jeudi